Ахунуи () — атолл во Французской Полинезии.

География 

Ахунуи расположен в южной части Тихого океана в архипелаге Туамоту. Ближайший материк, Южная Америка, находится примерно в 5600 км. Примерно в 55 км к северо-западу расположен остров Параоа, в 120 км к северо-востоку — Ваираатеа.

Имеет форму кольца диаметром около 6 км. С точки зрения геологии, представляет собой атолл, в центре которого находится крупная лагуна, полностью окружённая сушей. Состоит из нескольких моту (одного крупного в восточной части и 18 более мелких). Площадь суши Ахунуи — 5,7 км².

Остров покрыт кокосовыми пальмами, много гнездующихся морских птиц. Климат тропический. Подвержен разрушительному воздействию тропических циклонов.

История 
Ахунуи был открыт в 1826 году британцем Фредериком Уильямом Бичи, давшим ему название остров Байема Мартина (). Впоследствии атолл был известен под названием Кокбёрн ().

Административное деление 
Административно остров входит в состав коммуны Хао.

Население 
В северо-западной части Ахунуи есть небольший причал. Постоянного населения на атолле нет.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания 

Туамоту
Атоллы